Der Skisprung-Continental-Cup 2001/02 begann am 6. Juli 2001 in Velenje und endete am 16. März 2002 in Vikersund, da die beiden letzten Wettbewerbe, die in Ruhpolding geplant waren, abgesagt werden mussten.

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2001/02
 Skisprung-Grand-Prix 2001

Weblinks

Einzelnachweise 

2001/02
Wintersport-Continental-Cup 2001/02